Islami ist der Familienname folgender Personen:

 Drita Islami (* 1996), nordmazedonische Leichtathletin
 Kastriot Islami (* 1952), albanischer Politiker (PS)